Rosa 'Sommerwind' — сорт Современных садовых роз () класса Шрабы (), группа Почвопокровные шрабы.

В России сорт реализуется под названием: 'Sommerwind', что в переводе с немецкого означает «летний ветер».

Биологическое описание 

Характер роста раскидистый, кустистый.

Высота до 60—80 см, ширина 90—120 см.

Листва мелкая, тёмная, слегка блестящая.

Цветки 4—5 см в диаметре, плоскочашевидные, махровые с зубчатым краем, тёмно-розовые, выцветающие до бледно-розовых, собраны в крупные, рыхлые соцветия по 5—10 штук.

Лепестки в количестве около 20.

Аромат мягкий.

Цветение повторное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

Сорт может быть использован в качестве контейнерной культуры, подходит для низких живых изгородей, для края клумб, хорошо смотрится в сочетании с другими шрабами.

Устойчивость к болезням высокая.

Плотность посадки 5—6 шт./м².

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Sommerwind' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Sommerwind